Cratere Priestley – cratere lunare
Cratere Priestley – cratere su Marte